Adinolfo – nome proprio maschile italiano, variante di Adolfo
 Adinolfo – cognome italiano, variante di Adinolfi